Ferdinand Manussi von Montesole ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Manussi von Montesole (Schriftsteller) (Fritz May; 1839–1908), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Ferdinand Karl Manussi von Montesole (1809–1887), österreichischer Beamter